Аапста:
 Аапста — река в Закавказье
 Аапста — платформа Абхазской железной дороги